El torneig de Rotterdam 2010, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2010, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 38a edició del torneig es va disputar entre el 8 i el 14 de febrer del 2010 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

Quadre individual masculí 
Quadre:

Quadre doble masculí 
Quadre:

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010